La Scuba schools international est une association internationale à caractère commercial promouvant l'enseignement de la plongée sous-marine.

La plupart de ses standards et spécialités sont assez similaires à ceux de la PADI et les deux organisations offrent sensiblement les mêmes formations.

L'une des différences notables entre les deux systèmes de formation est que SSI exige, pour certifier un moniteur qu'il soit affilié à un magasin de plongée (revendeur de matériel) alors qu'un moniteur PADI peut enseigner où bon lui semble, y compris en indépendant.

Le siège de la SSI est à Denver (Colorado)

Programmes de formation et évolution 
Les différents programmes de formation et de certification sont décrits dans les Standards de Formation SSI.

Voir aussi 
 Plongée sous-marine
 Liste des associations et fédérations de plongée

Liens externes 
 Site de SSI en français

Notes et références 

Fédération de plongée